The Headless Ghost – film del 1959 diretto da Peter Graham Scott 
 Il fantasma senza testa (The Headless Ghost) – romanzo di Robert Lawrence Stine del 1995